Кекур:

 Кекур — столбовидная или конусообразная скала естественного происхождения, обычно в реках, морях или на их берегах.

Россия 
 Кекур — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Верхнеентальский сельсовет.
 Кекур — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Нижнеентальский сельсовет.
 Кекур — деревня в Усть-Куломском районе Коми.
 Кекур — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Кекур — село в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Кекур — деревня в Кудымкарском районе Пермского края, Ленинское сельское поселение.
 Кекур — деревня в Кудымкарском районе Пермского края, Степановское сельское поселение.
 Кекур — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Кекур — деревня в Верхотурском городском округе Свердловской области.
 Кекур — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.

См. также 
 Кекура — коренное золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО.
 Кекурный
 Кекуры (значения)